

Geografia
Solarino – comune del libero consorzio comunale di Siracusa, Italia

Persone
Antonino Solarino – politico italiano
Umberto Solarino – militare italiano
Valeria Solarino – attrice italiana